Virgile est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 
Virgile est un prénom masculin peu usité qui peut avoir pour variantes  et Virgilio et pour forme féminine Virgilia.

Virgile est aussi un patronyme.

Antiquité 
 Virgile, poète et écrivain romain

Époque mérovingienne 
 Virgile, grammairien

Saints chrétiens 
 Virgile de Salzbourg († 784), appelé aussi Fergal, moine en Irlande, abbé et évêque de Salzbourg ; fêté le 27 novembre.
 Virgile d'Arles, ( ? - † 610), dit aussi Virgilius ou Vigile d’Arles, archevêque d’Arles (588-610) ; fêté le 5 mars.

Personnalités portant ce prénom 
 Virgile Barel, homme politique français
 Virgile Bayle, acteur français
 François-Virgile Dubillard, homme d'Église français
 Virgile Lacombe, rugby à XV français
 Guy-Virgile Martin, homme politique français
 Virgile Moine, homme politique suisse
 Virgile Novarina, artiste français
 Virgile Reset, footballeur français
 Virgile Rossel, homme politique suisse
 Virgile Schneider, homme politique français

Personnalités portant ce patronyme 
 Polydore Virgile, écrivain italien

Pseudonymes 
 Léon Crabbé (1891-1970), plus connu comme Noël Barcy, signait 'Virgile' une rubrique très populaire du Pourquoi Pas?

Cinéma 
 Virgile, film de Carlo Rim sorti en 1953

Dessins animés 
 Virgil est le nom d'un personnage dans la série animée Mighty Max de 1994.

Jeux vidéo 
 Vergil est le frère jumeau du personnage jouable de la série Devil May Cry, il apparaît dans Devil May Cry 3 et dans DmC : Devil May Cry.
 Virgile apparaît dans le jeu vidéo Dante's Inferno, il guide Dante dans les Limbes.

Autres 
 Les Éditions Virgile, maison d'édition française.

Références